Testard est un patronyme et un toponyme d'origine française.

Patronyme 

 Casimir-Amable Testard de Montigny (1787-1863), personnalité politique canadienne, considéré comme le fondateur de Saint-Jérôme (Québec) ;
 François-Martin Testard, peintre français ;
 Gabriel Testard de la Forest (vers 1661-1697), officier français ;
 Jacques Alphonse Testard (1810-1900), peintre français ;
 Jean-Baptiste-Jérémie Testard de Montigny, riche négociant de fourrure et propriétaire du lieu du fort Senneville ;
 Marie-Antoinette-Charlotte-Blanche Testard de Montigny (vers 1858-1914), épouse de Charles Ramsay Devlin qui a été ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries du Québec de 1907 à 1914 ;
 Marie-Joseph-Eugène Testard (1882-1947), militaire français ;
 Martial Testard du Cosquer (1820-1869), grand archevêque d'Haïti de 1850 à 1869 ;
 Maurice Testard (1921-2006), prêtre, latiniste, traducteur et enseignant ;

Toponyme 

 Lac Testard, tributaire de la rivière Broadback, au Nord-du-Québec, au Québec ;
 Lac Testard, tributaire de la rivière Kitchigama, au Nord-du-Québec, au Québec ;

 Îlots Testard, des îlots de Nouvelle-Calédonie appartenant administrativement à Boulouparis.